Ландштейнер, Карл — австрийский и американский врач, химик, иммунолог, инфекционист.
 Ландштейнер — маленький ударный кратер в центральной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.